O’Day ist der Familienname folgender Personen:

 Alan O’Day (1940–2013), US-amerikanischer Sänger, Songwriter und Komponist
 Anita O’Day (1919–2006), US-amerikanische Jazzsängerin
 Aubrey O’Day (* 1984), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin 
 Caroline Love Goodwin O’Day (1875–1943), US-amerikanische Politikerin
 George O’Day (1923–1987), US-amerikanischer Segler
 Molly O’Day (1923–1987), US-amerikanische Country-Sängerin